Пчела́-1Т — советский и российский разведывательный БПЛА. С помощью комплекса осуществляется оперативное взаимодействие со средствами огневого поражения РСЗО «Смерч», «Град», ствольной артиллерии, ударных вертолётов в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Описание 

Старт осуществляется с помощью двух твердотопливных ускорителей с короткой направляющей, размещённой на гусеничном шасси боевой машины десанта. Посадка производится на парашюте с амортизирующим надувным мешком, снижающим ударные перегрузки. В качестве силовой установки на ДПЛА «Пчела-1» применяется двухтактный двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания П-032. Комплекс «Строй-П» с ДПЛА «Пчела-1Т», созданный в 1990 году ОКБ имени Яковлева, предназначен для круглосуточного наблюдения объектов и передачи их телевизионного или тепловизионного изображения в реальном масштабе времени на наземный пункт управления. В 1997 году комплекс принят на вооружение Вооружённых сил Российской Федерации. Ресурс: 5 вылетов.

Боевое применение 
В 1995 году в Чечне использовалось 5 аппаратов «Пчела-1Т», которые выполнили 10 полётов, в том числе 8 боевых. Суммарный налёт аппаратов составил 7 часов 25 минут. Максимальное удаление аппаратов от наземной станции управления достигало 55 км, высота полёта была в пределах от 600 до 2200 м. Во время испытаний две «Пчелы» были сбиты огнём чеченских боевиков, сумевших организовать плотный заградительный огонь из стрелкового оружия и зенитных установок по маршруту полёта БПЛА.

Модификации

Операторы 
  Россия — Пчела-1 и Пчела-2 состоит на вооружении в Сухопутных войсках по состоянию на 2022 год
  КНДР — по некоторым сообщениям закуплены в РФ в 1994 году

Лётно-технические характеристики 
 Размах крыла, м: 3,30
 Длина, м: 2,80
 Высота, м: 1,12
 Масса, кг: 138
 Тип двигателя: поршневой
 Мощность, л.с.: 1×32
 Радиус действия комплекса, км: 60
 Диапазон высот полёта над уровнем моря, м: 100—2500
 Скорость полёта, км/ч: 120—180
 Взлётный вес ДПЛА, кг: до 138
 Способ управления:
 автоматический полёт по программе
 дистанционное ручное управление 
 Погрешность измерения координат ДПЛА:
 по дальности, м: не более 150
 по азимуту, град: не более 1
 Высота старта над уровнем моря, м: до 2000
 Диапазон высот оптимального ведения разведки над подстилающей поверхностью, м: 100—1000
 Угловая скорость разворота ДПЛА, град/с: не менее 3
 Время развёртывания комплекса, мин.: 20
 Поле зрения ТВ камеры по тангажу, град: 5…−65
 Продолжительность полёта, ч: 2
 Количество взлёто — посадок (применения для каждого ДПЛА): 5
 Диапазон рабочих температур комплекса, °С: −30…+50
 Время обучения обслуживающего персонала, ч: 200
 Ветер при старте ДПЛА, м/с: не более 10
 Ветер при посадке ДПЛА, м/с: не более 8

Примечания

Ссылки 
 Пчела-1Т, ОКБ им А. С. Яковлева
 Комплекс «Строй-П» снова в Чечне, nvo.ng.ru
 
 Описание двигателя П-032, engine.saminfo.ru

Беспилотные самолёты-разведчики
Самолёты Яковлева
Беспилотные самолёты СССР
Беспилотные самолёты России